Byron Dinkins – ex cestista statunitense
 David Dinkins – politico statunitense
 Jackie Dinkins – cestista statunitense